Worms – città tedesca
 WoRMS – World Register of Marine Species 
 Worms in Veltlin – nome tedesco del comune di Bormio
 Worms – nome tedesco di un'isola e comune estone
 Worm – particolare malware in grado di autoreplicarsi

Videogiochi
 Worms – serie di videogiochi prodotti da Team17
 Worms – videogioco del 1995, primo della serie
 Worms – videogioco del 2007 per Xbox
 Worms? – videogioco del 1983, non correlato alla serie